Уикипедия на окситански език () е раздел на окситански език в Уикипедия. Проектът започва работа на 20 октомври 2003 година.

Статистика

Посещаемост 

Окситански език
Окситански език
Езици във Франция
Езици в Испания
Езици в Италия
Култура на Монако